Die Messe Nürnberg (nach eigener Schreibweise NürnbergMesse) ist ein Messegelände im Nürnberger Stadtteil Langwasser mit derzeit 16 Hallen und rund 180.000 m² Brutto-Ausstellungsfläche sowie 100.000 m² Freigelände. Das zugehörende Kongresszentrum NürnbergConvention Center, NCC, weist mit 50 Kongress-Sälen und -Räumen eine Gesamtkapazität für über 12.800 Teilnehmer auf. Sowohl nach Größe, als auch Umsatz zählt sie zu den größten Messestandorten in Deutschland und der Welt.

Die Messe wird von der NürnbergMesse Group betrieben, die weitere Tochtergesellschaften in China, Nordamerika, Brasilien, Italien und in Indien besitzt. Das Veranstaltungsangebot umfasst insgesamt rund 120 nationale und internationale Fachmessen und Kongresse sowie circa 40 geförderte Firmengemeinschaftsstände am Standort Nürnberg und weltweit. Jährlich beteiligen sich rund 35.000 Aussteller und bis zu 1,5 Millionen Besucher an den Eigen-, Partner- und Gastveranstaltungen des Unternehmens.
Der Anteil internationaler Aussteller bei Eigenveranstaltungen liegt bei 44 Prozent, die Internationalität der Fachbesucher bei 26 Prozent. Das Unternehmen verfügt weltweit über rund 50 Vertretungen die in über 100 Ländern aktiv sind.

Geschichte 

Die Fläche in Langwasser war bis 1974 unbebaut, da sie zum ehemaligen Reichsparteitagsgelände gehörte. Das Messegelände selbst liegt in etwa zwischen dem geplanten Deutschen Stadion (jetzt Silbersee) und dem ebenfalls nicht fertig gestellten Märzfeld.  Noch gut erkennbar ist die Große Straße, die im Nordosten das Messegelände begrenzt und jetzt als Großparkplatz für die Besucher genutzt wird. 

Im Jahr 1974 begann die Messe Nürnberg am neuen Standort in Langwasser mit rund 60.000 m² Hallenfläche, nachdem am vorherigen Standort am Berliner Platz, im Norden von Nürnberg nahe dem Stadtpark keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr bestanden. Bis 2014 wurde das Messezentrum auf rund 170.000 m² Ausstellungsfläche ausgebaut. Das Gelände erstreckt sich über 15 Ausstellungshallen, darunter eine Mehrzweckhalle, die um den zentralen Messepark gruppiert sind. Es ist in einzelne Segmente unterteilbar und besteht überwiegend aus ebenerdigen Ausstellungsflächen. Bei der Planung wurde die logistische Trennung der beiden Bereiche Besucher und Aussteller berücksichtigt.

Am 16. April 2005 wurde nach dreijähriger Bauzeit und mit einem Investitionsvolumen von 60 Millionen Euro ein neues Kongresszentrum mit dem Namen CongressCenter Nürnberg Ost (CCN Ost) eingeweiht. In dem sechs Stockwerke hohen Gebäude haben alle Kongressräume Tageslicht und sind über eine Aula erreichbar. Entworfen hat es das Nürnberger Architekturbüro S+P Heinz Seipel Gesellschaft von Architekten mbH. Anlässlich der Gründung der gemeinsamen Dachmarke NürnbergConvention von NürnbergMesse und Congress- und Tourismuszentrale Nürnberg (CTZ) wurde das Kongresszentrum in NürnbergConvention Center (NCC) umbenannt.

Zur Spielwarenmesse 2014 wurde die neue Halle 3A eröffnet. Im Jahr 2018 wurde zudem, ebenfalls nach einem Entwurf des Büros Zaha Hadid Architects, die neue Halle 3C fertiggestellt, die das Messegelände auf 180.000 m² vergrößert.

Struktur 
Die Messegesellschaft ist Mitglied der Gemeinschaft Deutscher Großmessen e. V. und belegte 2018 gemessen am Umsatz hinter der Messe Frankfurt, der Messe München, der Messe Berlin und der KölnMesse Platz 5 in Deutschland.

Gesellschafter sind die Stadt Nürnberg (49,969 %) und der Freistaat Bayern (49,969 %), die Industrie- und Handelskammer Nürnberg (0,031 %) und die Handwerkskammer für Mittelfranken (0,031 %).

Die NürnbergMesse verfügt über fünf 100%ige Tochtergesellschaften (NürnbergMesse Brasil, NürnbergMesse China, NürnbergMesse India, NürnbergMesse Italia und NürnbergMesse North America) sowie eine Niederlassung, die NürnbergMesse Austria.

Ihr Fokus liegt auf der Veranstaltung hochspezialisierter Fachmessen in Nischenthemen.

Die NürnbergMesse hält außerdem 50 Prozent am Messebauunternehmen Holtmann Messe + Event mit Sitz in Langenhagen und 50 Prozent an Lehrieder CATERING-PARTY-SERVICE GmbH & Co. KG.

Besucher und Aussteller 

Jährlich beteiligen sich an den Veranstaltungen der Messe am Messeplatz Nürnberg rund 35.000 Aussteller (Internationalität: 44 %) und bis zu 1,5 Millionen Fachbesucher (Internationalität 26 %) an Eigen-, Partner- und Gastveranstaltungen.

Veranstaltungen 
Das Portfolio umfasst rund 120 nationale und internationale Fachmessen und Kongresse am Standort Nürnberg und weltweit, darunter:

 Deutscher Evangelischer Kirchentag 2023

Ausbau 

Ab den 2000er Jahren hat die NürnbergMesse ihren Kongressbereich kontinuierlich ausgebaut. Bau- und Erweiterungsprojekte waren die Errichtung des Kongresszentrums NCC Ost (Investitionsvolumen von rund 60 Mio. Euro, Eröffnung im April 2005) sowie der Bau der neuen Tageslicht-Halle 4A mit insgesamt 7.000 m² (Investitionsvolumen von 16 Mio. Euro, Inbetriebnahme Februar 2007).

Die Eröffnung des jüngsten Bauprojekts NCC Mitte/West feierte die NürnbergMesse im September 2010. Den Vorplatz überspannt jetzt ein 12.500 m² großes Luftkissen-Lamellendach. Der neu gestaltete Kongresssaal Brüssel ruht auf fünf Säulen und erweitert so das Raumangebot im Eingangsbereich um das Doppelte auf 6.000 m². Die Gesamtkosten für diese Baumaßnahmen beliefen sich auf rund 40 Millionen Euro. Weiterhin wurde zur Spielwarenmesse im Februar 2014 die neue Halle 3A fertiggestellt. Das Londoner Architekturbüro Zaha Hadid Architects plante die über 9.000 m² große Halle, deren Baukosten und Infrastruktur sich auf ein Investitionsvolumen von 37 Millionen Euro belaufen. Nach ca. 18 Monaten Bauzeit wurde auch die neue Halle 3C im Herbst 2018 fertiggestellt. Die knapp 10.000 m² große Halle 3C stellt einschließlich Infrastrukturmaßnahmen und inklusive Steuern die bisher größte Einzelinvestition der NürnbergMesse mit rund 70 Millionen Euro dar.

Die neue Halle wurde von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)  mit dem „Superlativ an Nachhaltigkeit“, dem DGNB‑Zertifikat in „Platin“, ausgezeichnet. Prämiert wurde außerdem der beispielhafte Brandschutz des Hallenneubaus durch das Qualitätssiegel „Sprinkler Protected“ des Bundesverbandes Technischer Brandschutz e. V. (bvfa).

NürnbergConvention 

Die Dachmarke gründet auf einer Kooperation der NürnbergMesse und der Congress- und Tourismuszentrale Nürnberg (CTZ). Mit der Gründung erhielt auch das Kongresszentrum einen neuen Namen und firmiert seitdem unter dem Dach von NürnbergConvention als NürnbergConvention Center. Veranstalteranfragen werden vom NürnbergConvention Bureau zentral gemanagt, das gemeinsam von NürnbergMesse und CTZ betrieben wird.

Anbindung

Öffentlicher Verkehr 
Das Messeareal ist durch den gleichnamigen U-Bahnhof, an welchem die U-Bahn-Linie 1 verkehrt an den Öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Die Fahrtzeit ab dem Nürnberger Hauptbahnhof beträgt rund zehn Minuten, vom Flughafen Nürnberg etwa 20 Minuten. Des Weiteren wird eine Fortführung der geplanten Straßenbahn zur Bauernfeindstraße in Richtung Klinkum Süd über das Messeareal zur besseren Erschließung des östlichen Bereichs geprüft.

Straßenverkehr 
Das Messegelände erstreckt sich zwischen Münchener Straße, Otto-Bärnreuther-Straße, Karl-Schönleben-Straße, der Großen Straße sowie dem Silberbuck. Von der Autobahn 73 ist das Areal über die Bundesstraße 8 ab der Ausfahrt Nürnberg-Münchener Straße zu erreichen.

Weblinks 

 Offizielle Internet-Seite der Messe Nürnberg
 Offizielle Internet-Seite der NürnbergConvention Center

Einzelnachweise 

Dienstleistungsunternehmen (Nürnberg)
Nurnberg
Veranstaltungsdienstleister
Gegründet 1974
Baugruppe (Städtebau) in Nürnberg
Baugruppe (Städtebau) in Europa